

Toponymes



Cascapédia–Saint-Jules, municipalité gaspésienne;
Grande-Cascapédia, village gaspésien;

Hydronyme

Rivière Cascapédia, rivière coulant à New Richmond (ville), dans Bonaventure (municipalité régionale de comté), dans la région administrative de Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, au Québec.

Petite rivière Cascapédia, rivière située à New Richmond (ville), dans la MRC de Bonaventure (municipalité régionale de comté), dans la région administrative de Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, au Québec.

Petite rivière Cascapédia Est, rivière traversant le territoire non organisé de Mont-Albert et de Rivière-Bonaventure, dans Bonaventure (municipalité régionale de comté), dans la région administrative de Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, au Québec.

Petite rivière Cascapédia Ouest, rivière traversant le territoire non organisé de Rivière-Bonaventure, dans Bonaventure (municipalité régionale de comté), dans la région administrative de Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, au Québec.

Réserve naturelle de l'Estuaire-de-la-Petite-Rivière-Cascapédia, située dans la municipalité de New Richmond, dans Bonaventure (municipalité régionale de comté), dans la région administrative de Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, au Québec.